Анжела Брэзил (; 30 ноября 1868, Престон ― 13 марта 1947, Ковентри) ― британская писательница подростковой литературы. Была одной из первых, кто начал писать для детей не нравоучительные рассказы, а развлекательные. Всего опубликовала около пятидесяти книг для девочек; писала в основном в жанре фантастики, хотя также посвятила множество рассказов теме жизни в школе-интернате.

Её первым литературным опытом был детский журнал, который она пыталась составлять со своей подругой Лейлой Лэндгейл, хотя всерьёз начала заниматься литературой, когда ей было уже за тридцать. Первое крупное произведение ― A Terrible Tomboy (1904).

Её книги имели большой коммерческий успех и ими зачитывались многие британские девочки детского и подросткового возрастов. И хотя интерес к подобного рода литературе в целом и общем угас в Великобритании после окончания Второй мировой войны, книги Брэзил оставались популярными вплоть до 1960-х годов. Во времена своей популярности многие из её произведений воспринимались как оказывающие негативное влияние на становление личности подростка со стороны некоторых представителей официальных властей, а в некоторых случаях запрещались или даже прямо сжигались по указанию заведующих пансионатами для девочек.

Сочинения 

 A Terrible Tomboy (1904)
 The Fortunes of Philippa (1906)
 The Third Class at Miss Kaye's (1908)
 The Nicest Girl in the School (1909)
 Bosom Friends: A Seaside Story (1910)
 The Manor House School (1910)
 A Fourth Form Friendship (1911)
 The New Girl at St. Chad's (1911)
 A Pair of Schoolgirls (1912)
 The Youngest Girl in the Fifth (1913)
 The Leader of the Lower School (1913)
 The Girls of St. Cyprian's (1914)
 The School by the Sea (1914)
 For the Sake of the School (1915)
 The Jolliest Term on Record (1915)
 The Luckiest Girl in the School (1916)
 The Madcap of the School (1917)
 A Patriotic Schoolgirl (1918)
 For the School Colours (1918)
 The Head Girl at The Gables (1919)
 A Harum-Scarum Schoolgirl (1919)
 A Popular Schoolgirl (1920)
 The Princess of the School (1920)
 A Fortunate Term (1921)
 Loyal to the School (1921)
 Monitress Merle (1922)
 The School in the South (1922)
 The Jolliest School of All (1922)
 Schoolgirl Kitty (1923)
 Captain Peggie (1924)
 Joan's Best Chum (1926)
 Queen of the Dormitory and Other Stories (1926)
 Ruth of St. Ronan's (1927)
 At School with Rachel (1928)
 St. Catherine's College (1929)
 The Little Green School (1931)
 Nesta's New School (1932)
 Jean's Golden Term (1934)
 The School at the Turrets (1935)
 An Exciting Term (1936)
 Jill's Jolliest School (1937)
 The School on the Cliff (1938)
 The School on the Moor (1939)
 The New School at Scawdale (1940)
 Five Jolly Schoolgirls (1941)
 The Mystery of the Moated Grange (1942)
 The Secret of Border Castle (1943)
 The School in the Forest (1944)
 Three Terms at Uplands (1945)
 The School on the Loch (1946)

Примечания

Литература 
 My Own Schooldays. Angela Brazil, 1926.
 The Schoolgirl Ethic: The Life and Work of Angela Brazil. Gillian Freeman, 1976
 You're a Brick, Angela! Mary Cadogan and Patricia Craig, Gollancz, London, 1976.

Родившиеся в 1868 году
Умершие в 1947 году
Персоналии:Престон
Женщины Викторианской эпохи